«Портрет молодой женщины» () — картина живописца тосканской школы Сандро Боттичелли, написанная ориентировочно в 1480—1485 гг. По мнению некоторых искусствоведов картина написана другим художником — Якопо дель Селлайо. Хранится в Штеделевском художественном институте во Франкфурте-на-Майне.

Предполагается, что моделью молодой женщины, изображённой на картине, является Симонетта Веспуччи — одна из красивейших женщин эпохи флорентийского Ренессанса. Медальон на шее женщины указывает на связь с семьёй Медичи, так как установлено, что камея в медальоне — из коллекции драгоценных камней Медичи. Однако даже если моделью и была Симонетта Веспуччи, Боттичелли создал не её портрет в строгом смысле этого слова, а портрет «идеальной женщины», воплощение некоего мифологического образа.

См. также 
 Портрет молодой женщины (1476—1480)
 Портреты работы Боттичелли

Ссылки 
 

Картины Боттичелли
Картины 1485 года
Картины из собраний Штеделя
Портреты Сандро Боттичелли
Женские портреты XV века